Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 9 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dublin
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1973
Dublin
1973 en Irlande
Tennis en juillet 1973